Foggiano – inerente alla città di Foggia o alla sua provincia
 Dialetto foggiano
 Foggiano – frazione di Melfi